

Geografia 
 Roden – comune tedesco
 Roden – villaggio olandese
 Rodén – villaggio spagnolo
 Roden Crater – cono di scorie situato in Arizona
 Roden – villaggio inglese

Persone 
 Holland Roden – attrice statunitense
 Karel Roden – attore ceco
 Roden Cutler – diplomatico australiano
 Roden Noel – poeta inglese
 Steve Roden – musicista statunitense

Altro 
 Conte di Roden – titolo nobiliare

Pagine correlate 
 Rodan
 Rodin